Brautlach ist ein geographischer Name:

 Brautlach (Karlskron), Dorf der Gemeinde Karlskron, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Brautlach (Fluss), rechter Zufluss der Sandrach bei Niederstimm (Markt Manching), Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Brautlacht
 Brutlacht